Jordan EJ11 — гоночный автомобиль команды   Jordan, участвовавший в Чемпионате мира Формулы-1 сезона  года.

История

Результаты в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Jordan Формулы-1